Ragging ist der Name folgender Orte:

 Ragging (Saaldorf-Surheim), Ortsteil von Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Ragging (Gemeinde Elixhausen), Ortsteil von Elixhausen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg